Strasburg Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Strasburg Historic District (Pennsylvania), ID-Nr. 83002258
 Strasburg Historic District (Virginia), ID-Nr. 84003595